Rondani – famiglia nobile parmense
 Alberto Rondani – poeta e letterato italiano
 Camillo Rondani – entomologo italiano
 Dino Rondani – avvocato, politico e giornalista italiano
 Francesco Maria Rondani – pittore italiano